Жиланды — название географических объектов:

Казахстан 
 Жиланды — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Жиланды — село в Восточно-Казахстанской области. Находится в подчинении городской администрации Аягоза.

Россия 
 Жиланды (Жыланды) — озеро в Кулундинском районе Алтайского края
 Жиланды —  озеро в Костанайской области

См. также
  Жыланды